Жан I де Шатильон-Сен-Поль (Jean Ier de Châtillon-Saint-Pol) (р. после 1292, ум. до 1344) — граф де Сен-Поль.

Сын Ги III де Шатильон-Сен-Поля (ум. 1317) и Марии Бретонской (1268—1339), дочери герцога Бретани Жана II. Двоюродный брат герцога Бретани Жана III и королевы Франции Жанны Наваррской.

После смерти отца унаследовал графство Сен-Поль, сеньории Боэн, Дуллан и Люшо (Bohain, Doullens, Lucheux), его младшему брату Жаку (ум. после 1365) досталась сеньория Анкр.

Участник Столетней войны на стороне французского короля Филиппа VI. 

Чеканил в унаследованном от матери Эленкуре (Élincourt, в Камбрези, на территории Священной Римской империи) серебряную монету - подражание золотым экю.

В декабре 1329 г. женился на Жанне де Фьен (Jeanne de Fiennes)(ок.1310 - 07.06.1353), дочери Жана, барона де Фьен, и Изабеллы де Дампьер. Дети:
 Ги V де Шатильон-Сен-Поль (1342—1360), граф де Сен-Поль (под опекой матери)
 Маго (Матильда) де Шатильон, графиня де Сен-Поль после смерти брата, баронесса де Фьен, жена (свадьба 8 декабря 1350) Ги де Люксембурга, графа де Льньи.

Вдова Жана I де Шатильон-Сен-Поля Жанна де Фьен не позднее 23 февраля 1345 г. вышла замуж за Жана де Мортаня, сеньора де Ланда и де Бувиньи.

Источники 
 André Du Chesne, Histoire généalogique de la maison de Dreux de Bar le Duc, de Luxembourg et… (lire en ligne [archive]), p. 213.
 Maur-François Dantine, Charles Clémencet, Saint-Allais (Nicolas Viton), Ursin Durand, François Clément, L’art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens …
 Eugène François Joseph Tailliar, Recueil d’actes des XIIe et XIIIe siècles en langue romane wallonne du Nord de la France
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/NORTHERN%20FRANCE.htm#_Toc43878030
 http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Chatillon.pdf
 Nouveau manuel complet de numismatique du moyen âge et moderne. Автор: Anatole de Barthélemy